Velika nagrada Južne Afrike 1963 je bila deseta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 28. decembra 1963.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 85
| 2:10:36,9
| 1
| 9
|-
! 2
| 9
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 85
| + 1:06,8
| 3
| 6
|-
! 3
| 5
|  Graham Hill
| BRM
| 84
| +1 krog
| 6
| 4
|-
! 4
| 10
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 84
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 4
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 84
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 12
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 83
| +2 kroga
| 11
| 1
|-
! 7
| 11
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 82
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 8
| 2
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 81
| +4 krogi
| 8
|  
|-
! 9
| 19
|  John Love
| Cooper-Climax
| 80
| +5 krogov
| 13
|  
|-
! 10
| 14
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 79
| +6 krogov
| 20
|  
|-
! 11
| 16
|  Doug Serrurier
| LDS-Alfa Romeo
| 78
| +7 krogov
| 18
|  
|-
! 12
| 23
|  Trevor Blokdyk
| Cooper-Maserati
| 77
| +8 krogov
| 19
|  
|-
! 13
| 8
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 70
| Trčenje
| 2
|  
|-
! 14
| 21
|  Brausch Niemann
| Lotus-Ford
| 66
| +19 krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 18
|  Peter de Klerk
| Alfa Romeo
| 53
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 22
|  David Prophet
| Brabham-Climax
| 49
| Pritisk olja
| 14
|  
|-
! Ods
| 3
|  John Surtees
| Ferrari
| 43
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 6
|  Richie Ginther
| BRM
| 43
| Pog. gred
| 7
|  
|-
! Ods
| 7
|  Ernie Pieterse
| Lotus-Climax
| 3
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 20
|  Sam Tingle
| LDS-Alfa Romeo
| 2
| Pog. gred
| 17
|  
|-
! DNS
| 15
|  Paddy Driver
| Lotus-BRM
| 
| Trčenje
| 
|
|-
! WD
| 17
|  Neville Lederle
| Lotus-Climax
| 
| Poškodovan
| 
|
|-
! WD
| 
|  Mike Hailwood
| Lola-Climax
| 
| 
| 
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1963
1963